Haunted může být:
 Haunted (film, 1977) – americký film režiséra Michaela DeGaetana z roku 1977
 The Haunted (film) – americký televizní film režiséra Roberta Mandela z roku 1991
 Pronásledovaný (film, 1995) (v originále Haunted) – britský film režiséra Lewise Gilberta z roku 1995
 Haunted (britský seriál) – britský televizní seriál z let 1967–1968
 Pronásledovaný (seriál) (v originále Haunted) – americký televizní seriál z roku 2002
 The Haunted (švédská hudební skupina) – švédská metalová hudební skupina založená v roce 1996
 The Haunted (kanadská hudební skupina) – kanadská rocková hudební skupina založená v roce 1965
 Haunted (album) – album americké skupiny Six Feet Under z roku 1995
 The Haunted (album) – album švédské skupiny The Haunted z roku 1998